Goral steht für:

 die asiatische Ziegengattung der Gorale
 einen Volksstamm in der Grenzregion Slowakei/Polen auf beiden Seiten der Grenze, die Goralen
 den Nickname des polnischen Pokerspielers Marcin Horecki (* 1977)

Goral ist der Familienname folgender Personen:

 Arie Goral-Sternheim (1909–1996), deutscher Autor und Maler
 Ralf Goral (spätes 20. Jh.), deutscher Autorennfahrer
 Zdzisław Goral (* 1950), polnischer Militär